«Сцена» — русская театральная, литературная, спортивная газета, издававшаяся в Одессе в декабре 1912 года. Выходила ежедневно. Редактор-издатель И. М. Шинкарев.
Печатались программы и либретто всех одесских театров.

Описание 
46 см, 4 с. Илл.

1912 № 1 (6-XII) — последний № 8 (14-XII).

Литература 
Сцена: [Библиография периодических изданий России. № 8134] // Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. — Л.: [ГПБ], 1960.
Т. 3: Р—Я. — С. 332. Электронная публикация:	ФЭБ. Адрес ресурса:	http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb3/bb3-3323.htm

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 1912 году
Печатные издания, закрытые в 1912 году
Театральные газеты Российской империи
Литературные газеты Российской империи